Dead or Alive ("vivo o morto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Dead or Alive  – film muto del 1921 diretto da Dell Henderson
 Dead or Alive – film del 1944 diretto da Elmer Clifton
Lupin III - Dead or Alive: Trappola mortale  – film d'animazione di Lupin III del 1996
Dead or Alive  – trilogia diretta da Takashi Miike composta da:
Dead or Alive del 1999
Dead or Alive 2: Birds del 2000
Dead or Alive: Final del 2002
DOA: Dead or Alive  – film del 2006 diretto da Corey Yuen basato sulla serie di videogiochi

Musica 
 Dead or Alive – gruppo musicale britannico
 Dead or Alive – singolo dei KAT-TUN del 2015
 Dead or Alive – singolo di Trentemøller del 2021

Videogiochi 
Dead or Alive  – serie di videogiochi
Dead or Alive  – videogioco del 1996, primo della serie